Vagn Ove Jorn (født 11. april 1917 i Vejrum, Vestjylland, død 3. april 2012 i Silkeborg) var uddannet boghandler og skolelærer. Vagn Ove Jorn tog efternavnet Jorn samtidig med broderen Asger Jorn i 1945. Som 70-årig begyndte Vagn Ove Jorn at udstille keramik i større gallerier.
Ud over Asger Jorn var Vagn Ove Jorn bror til kunstneren Jørgen Nash.

Keramikere fra Danmark